Il gruppo del periclasio è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo del periclasio 
 Bunsenite
 Calce
 Manganosite
 Monteponite
 Periclasio
 Wüstite

Note 

Periclasio